Дикое поле — топоним, ойконим.

Населённые пункты

Россия 
 Дикое Поле — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Дикое Поле — деревня в Рыбно-Слободском районе Татарстана.

Исторические области 
 Дикое поле — историческое название южнорусских и украинских степей между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны.
 Дикое поле (Поволжье) — название незаселённой территории Среднего Поволжья в XV веке.

Фильмы 
 «Дикое поле» — кинофильм Николая Гусарова (1991).
 «Дикое поле» — кинофильм Михаила Калатозишвили (2008).
 «Дикое поле» — кинофильм Ярослава Лодыгина (2018), экранизация романа «Ворошиловград».
 «Дикое поле» — цикл телепередач Александра Невзорова.